Мадридский политехнический институт, так же Технический университет Мадрида, или иногда его называют Политехническим университетом Мадрида () — испанский университет, расположенный в Мадриде. Основан в 1971 году в результате объединения различных учебных заведений технического профиля. Более 35 000 студентов.

По данным ежегодного рейтинга вузов, проведенного компанией «Эль Мундо», Технический университет Мадрида занимает высшее место среди технических университетов в Испании, и второе в целом после Мадридского университета Комплутенсе. 

Университет является частью сети инженерных учебных заведений TIME по всей Европе. Ведёт активную деятельность по международному студенческому обмену, а также активную научно-исследовательскую работу.

История 
Основан в 1971 году, хотя большинство его отделений имеют возраст более сотни лет и были основаны ещё в 18 и 19 веках. Одним из элементов Мадридского политехнического университета была Королевская школа Математики, созданная в 1582 году.

На территории университета находится Музей Торреса-и-Кеведо.

Школы

Школа военно-морской техники 
Создана в 1772 году

Школа горного дела 
Создана в 1777 году

Школа гражданского строительства 
Создана в 1802 году

Лесотехническая Школа 
Создана в 1835 году

Школа промышленной инженерии 
Создана в 1842 году

Школы сельского хозяйства, продовольствия и инженерии 
Создана в 1855 году

Школа телекоммуникаций (электрической и компьютерной инженерии) 
Создана в 1913 году

Инженерно-авиационное училище 
Создана в 1939 году

Школа компьютерных наук инженерии и математики 
Создана в 1969 году

Школа физической активности и спортивных наук 
Создана в 1998 году

Школы Технических специалистов и 
Университет также готовит техников в различных школах

Кампусы 
Школы УПМ расположены по всему Мадриду, в четырёх районах:
 Университетский город, или Монклоа кампус
 Кампус Монтеганседо
 Южный кампус (Политехнический комплекс Вальекас)
 Центральный Кампус (исторический центр Мадрида).

Известные выпускники 

 Флорентино Перес, «Реал Мадрид» 
 Рафаэль Бенитес, футбольный менеджер
 Хосеп Боррель, политик, президент Европарламента и бывший министр
 Леопольдо Кальво Сотело, бывший премьер-министр Испании
 Педро Дуке, космонавт
 Рафаэль Монео, архитектор
 Хуан Мата, атакующий полузащитник английского клуба Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед»
 Альфонсо Фейхоо, регбист, президент Испанской федерации регби

Галерея изображений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный видео канал

Учебные заведения, основанные в 1971 году
Мадридский политехнический университет